Hr.Ms. Friso (1915), een kanonneerboot van de Grunoklasse.
 Hr.Ms. Friso (1940) (ex HMS Carnation), een korvet van de Flowerklasse.